Remington ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Remington (Indiana)
 Remington (Ohio)
 Remington (Oklahoma)
 Remington (Virginia)
 Remington (Wisconsin), Town(ship) im Wood County, Wisconsin
 Remington Corners (New York)
 Remington Farms (Maryland)

Remington ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Remington (1922–2007), US-amerikanischer Entomologe
 Eliphalet Remington (1793–1861), US-amerikanischer Erfinder und Unternehmer
 Frederic Remington (1861–1909), US-amerikanischer Maler und Bildhauer
 Jack S. Remington (1931–2021), US-amerikanischer Mediziner

Remington ist der Name folgender Unternehmen:

 Remington (Rasierprodukte), US-amerikanischer Hersteller von Haarschneidegeräten
 Remington (Schallplattenfirma), US-amerikanische Schallplattenfirma
 Remington Rand, US-amerikanisches Computerunternehmen
 Remington Arms, US-amerikanischer Waffenhersteller
 Remington Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller in Utica (New York) und Ilion (New York), Marke Remington
 Remington Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller in New York City, Marke Remington
 Remington Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller in Philadelphia, Marke Remington Dart

Sonstiges:
 Remington-Schreibmaschine, ein Schreibmaschinenmodell, siehe Remington Rand #Remington Schreibmaschinen
 Remington-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Mount Remington, Berg im Viktorialand, Antarktika